Васи́лий Зло́бин: Злобин, Василий Алексеевич (1750—1816) — российский общественный деятель.
 Злобин, Василий Иванович (1919—2008) — советский историк.
 Злобин, Василий Лукьянович (1767 — ?) — русский кавалерист, майор, участник наполеоновских войн и русско-турецкой войны 1806—1812 года.